Norgesmesterskapet handbal (mannen)
 Norgesmesterskapet handbal (vrouwen)